Джеймс Альберт «Джим» Варни (; 15 июня 1949 — 10 февраля 2000) — американский комик, актёр, музыкант и писатель. Наиболее известна его роль Эрнеста П. Уоррелла, которая принесла Варни известность во всём мире.

Биография 
Джим родился в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье Нэнси Луизы и Джеймса Варни старшего. Был четвёртым ребёнком в семье и единственным сыном.

Будучи ребёнком, Варни легко запоминал длинные поэмы и значительную часть книг, которые он использовал, чтобы развлечь семью и друзей. Когда Варни был маленьким мальчиком, его мать заметила, что Джим быстро научился подражать мультфильмам, поэтому она отдала его в детский театр, когда ему было всего 8 лет.

В 1970-е годы пришёл на телевидение, где вёл различные программы, а затем стал использовать в них свой сценический образ Эрнеста Уоррена. Поначалу, Эрнест появлялся в рекламных роликах и телевизионных юмористических программах. Когда он набрал популярность, в 1984 году был снят первый телефильм «Семейный альбом Эрнеста», а в 1986 году полнометражный фильм «Доктор Отто и тайна светящегося луча», после которого последовал цикл художественных фильмов.

Варни умер от рака лёгкого в 2000 году. Похоронен на кладбище Лексингтон, Кентукки.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Писатели США
Комики США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Умершие от рака лёгкого
Выпускники Государственного университета Мюррея